Пенев може да се отнася за:
 Боян Пенев (1882 – 1927) – български филолог
 Димитър Пенев (р. 1945) – български футболист
 Димитър Пенев (р. 1947) – български композитор
 Илиян Пенев (р. 1971) – български актьор
 Любослав Пенев (р. 1966) – български футболист
 Пенчо Пенев (р. 1947) – български юрист и политик
 Пеньо Пенев – няколко души с това име